Buc puede referirse a: 

 Barcelona Universitari Club, club de rugby fundado en 1929 en Barcelona que actualmente milita en la División de Honor B.
 Buc, comuna del Territorio de Belfort (Francia).
 Buc, comuna de Yvelines (Francia).
 Bloque up-converter, elemento utilizado en la transmisión de señales vía satélite.